Laguna Beach puede referirse a:

 Laguna Beach (California), una ciudad en el estado de California (Estados Unidos);
 Laguna Beach (Florida), un lugar designado por el censo en el estado de Florida (Estados Unidos);
 Laguna Beach (reality show), un programa de televisión producido por MTV Networks.